Ca l'Amorós (Cerdanyola del Vallès), casa de Cerdanyola del Vallès
 Ca l'Amorós (Fortià), masia de Fortià
 Ca l'Amorós 1, casa de Porrera
 Ca l'Amorós 2, casa de Porrera